Deux sous-marins de la Marine nationale française ont porté le nom de Marsouin, d'après le cétacé du même nom :
 le , de la classe Requin, lancé en 1924. Il est un des rares bâtiments à parvenir à s'évader de Toulon le  lors du sabordage de la flotte française.
 le , second navire de classe Narval, en service de 1957 à 1982.

Nom de bateau de la Marine française